Hongaars curlingteam (mannen)
 Hongaars curlingteam (vrouwen)
 Hongaars curlingteam (gemengd)
 Hongaars curlingteam (gemengddubbel)